Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Yinzhou Bank International Women’s Tennis Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 21. bis 22. September 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Ningbo